Изотомы () — широко распространённый род коллембол из семейства изотомид (Isotomidae). Для Неарктики указано 70 видов, для Европы указано 3 вида (Isotoma anglicana, I. riparia, I. viridis).

Является типовым родом этого семейства.

Описание 
Мелкие коллемболы (2—3 мм). Прыгательная вилка длинная, мукро с 3 или 4 зубцами (реже 5 или 2). Головчатые волоски на тибиотарзусе отсутствуют. Глазков как правило восемь (может быть меньше вплоть до их отсутствия). Обитают во влажных местах, в лесной подстилке, во мху, под корой.

Систематика 
В составе рода Isotoma (в широком таксономическом объёме) выделяют несколько подродов (в том числе, Desoria, Pseudoisotoma и другие). Род включён в подсемейство Isotominae по признакам относительно длинной прыгательной вилки, кольчатого денса, обильной сенсорной хетотаксии.
В род Изотома входят следующие виды:

 Isotoma acrea Wray, 1953
 Isotoma agrelli Delamare, 1950
 Isotoma alaskana Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma alaskensis Fjellberg, 1978
 Isotoma albella Packard, 1873
 Isotoma alpa Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma anglicana Lubbock, 1862
 Isotoma arborea Linnaeus, 1758
 Isotoma aspera Bacon, 1914
 Isotoma atkasukiensis Fjellberg, 1978
 Isotoma beta Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma blufusata Fjellberg, 1978
 Isotoma brucealla Wray, 1953
 Isotoma caeruleatra Guthrie, 1903
 Isotoma canadensis Brown, 1932
 Isotoma cancellarei Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma carpenteri Börner, 1909
 Isotoma christianseni Fjellberg, 1978
 Isotoma communa MacGillivray, 1896
 Isotoma creli Fjellberg, 1978
 Isotoma dispar Christiansen & Bellinger, 1988
 Isotoma ekmani Fjellberg, 1977
 Isotoma fennica Reuter, 1895
 Isotoma flora Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma gelida Folsom, 1937
 Isotoma glauca Packard, 1873
 Isotoma grana Lee, Kim & Kim, 1993
 Isotoma hiemalis Schött, 1893
 Isotoma hibernica Carpenter, 1906
 Isotoma himalayana  (Baijal, 1955)
 Isotoma incerta  (Nicolet, 1847)
 Isotoma innominata Yosii, 1963
 Isotoma inupikella Fjellberg, 1978
 Isotoma iranica Arbea & Kahrarian, 2015
 Isotoma japonica Yosii, 1939
 Isotoma komarkovae Fjellberg, 1978
 Isotoma koreana Park, 2018
 Isotoma kosiana Bagnall, 1949
 Isotoma littoralis (Tanaka, 1981)
 Isotoma longipenna MacGillivray, 1896
 Isotoma louisiana Scott, 1962
 Isotoma lucama Wray, 1952
 Isotoma macleani Fjellberg, 1978
 Isotoma manitobae Fjellberg, 1978
 Isotoma manubriata MacGillivray, 1896
 Isotoma marisca Christiansen & Bellinger, 1988
 Isotoma marissa Folsom, 1937
 Isotoma maxillosa Fjellberg, 1978
 Isotoma mazda Yosii, 1971
 Isotoma monochaeta Kos, 1942
 Isotoma monta Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma multisetis Carpenter & Phillips, 1922
 Isotoma nanseni Fjellberg, 1978
 Isotoma neglecta Schäffer, 1900
 Isotoma nigrifrons Folsom, 1937
 Isotoma nivalis Carl, 1910
 Isotoma nivea  Schaeffer, 1896
 Isotoma nixoni Fjellberg, 1978
 Isotoma notabilis Schäffer, 1896
 Isotoma nympha Snider & Calandrino, 1987
 Isotoma olivacea Tullberg, 1871
 Isotoma persea Wray, 1952
 Isotoma propinqua Axelson, 1902
 Isotoma pseudocinerea Fjellberg, 1975
 Isotoma quadra Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma randiella Fjellberg, 1978
 Isotoma riparia  (Nicolet, 1842)
 Isotoma sandersoni Wray, 1952
 Isotoma sarkundensis Baijal, 1958
 Isotoma schalleri Winter, 1967
 Isotoma semenkevitshi Scherbakov, 1898
 Isotoma sensibilis Tullberg, 1876
 Isotoma silvatica Schäffer, 1897
 Isotoma sinensis Yue & Yin, 1999
 Isotoma spatulata Chamberlain, 1943
 Isotoma speciosa MacGillivray, 1896
 Isotoma sphagneticola Linnaniemi, 1912
 Isotoma subaequalis Folsom, 1937
 Isotoma subviridis Folsom, 1937
 Isotoma taigicola Fjellberg, 1978
 Isotoma tariva Wray, 1953
 Isotoma tigrina Nicolet, 1842
 Isotoma torildae Fjellberg, 1978
 Isotoma tridentata MacGillivray, 1896
 Isotoma trispinata MacGillivray, 1896
 Isotoma tuckeri Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma tunica Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma turbotti  (Salmon, 1949)
 Isotoma uniens Christiansen & Bellinger, 1980
 Isotoma vaillanti  Murphy, 1958
 Isotoma variodentata  Dunger, 1982
 Isotoma viridis Bourlet, 1839
 Isotoma walkerii Packard, 1871
 другие виды

Примечания

Ссылки 
 Род Isotoma (подсемейство Isotinae) на сайте collembola.org

Изотомиды
Роды коллембол